Марія Кириленко і Флавія Пеннетта були чинними чемпіонками, але Пеннетта вирішила того року не брати участі. Кириленко грала в парі з Сорана Кирстя, але не змогла захистити свій титул, оскільки у чвертьфіналі їх перемогли Жюлі Куен і Марі-Ев Пеллетьє.

Ракель Копс-Джонс і Абігейл Спірс виграли титул, у фіналі перемігши пару Шерон Фічмен і Каталін Мароші з рахунком 2–6, 6–3, 10–5.

Сіяні пари 

  Сорана Кирстя /  Марія Кириленко (чвертьфінал)
  Шахар Пеєр /  Янь Цзи (чвертьфінал, знялись через травму ступні у Пеєр)
  Ракель Копс-Джонс /  Абігейл Спірс (чемпіонки)
  Сунь Тяньтянь /  Орелі Веді (1-ше коло)

Сітка

Посилання 
Draw 

2009
Estoril Open, жінки, парний розряд, 2009
Estoril Open, жінки, парний розряд, 2009